Pierre Laurent peut désigner :
 Pierre Laurent (?-?), médecin français de la fin -début  ;
 Pierre Laurent (?-1676), prêtre, chantre et compositeur actif à Paris et à Chartres ;
 Pierre Laurent (?-?), architecte français du , grand prix en 1730 ;
 Pierre Laurent (1730-1807), maître de ballet français, fondateur de l'école de danse du Ballet royal danois ; 
 Pierre-François Laurent (1739-1809), graveur français ;
 Pierre Laurent (1813-1854), mathématicien français connu pour la découverte des séries de Laurent ;
 Pierre Laurent (1868-1947), sculpteur français ;
 Pierre Laurent (1874-?), poète vannetais ;
 Pierre Laurent (1904-2002), militant breton ;
 Pierre Laurent (1912-1991), directeur de production et producteur de cinéma français ;
 Pierre Laurent (1918-2008), général français ;
 Pierre Laurent (1956-), acteur français spécialisé dans le doublage ;
 Pierre Laurent (1957-), homme politique, secrétaire national du Parti communiste français ;
 Pierre Laurent (1970-), footballeur français ;
 Pierre Laurent (1978-), joueur français de rugby à XV.

Voir aussi